

Arte
Violante – dipinto a olio su tavola di Tiziano

Onomastica
Violante – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Cinzio Violante – storico italiano
Luciano Violante – docente e politico italiano

Pagine correlate
Violante d'Aragona (disambigua)